Herbert Drury – ginnasta britannico
Herbert "Herb" Drury – hockeista su ghiaccio statunitense